Per Guzzi si può intendere:
 Moto Guzzi, casa motociclistica con sede a Mandello del Lario in provincia di Lecco
 Carlo Guzzi, fondatore della Moto Guzzi
 Giuseppe Guzzi, progettista e collaudatore della Moto Guzzi, protagonista del celebre Raid a Capo Nord
 Marco Guzzi, poeta e pensatore romano